4 miejscowości w Polsce: 
 Buszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Buszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Łabiszyn 
 Buszkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Buszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Zobacz też: Buszkowo-Parcele